Die Familie La Mothe-Houdancourt ist seit Anfang des 16. Jahrhunderts mit dem Namen La Mothe in der Grafschaft Beaumont-sur-Oise bezeugt. Der Zusatz Houdancourt stammt vom Lehen Houdancourt südwestlich von Compiègne, das durch eine Ehe an die Familie kam und später zu einem Marquisat erhoben wurde.

Die bedeutendsten Familienangehörigen sind:
 Daniel de La Mothe-Houdancourt († 1628), 1625 Bischof von Mende
 Philippe de La Mothe-Houdancourt (1605–1657), Marschall von Frankreich, Vizekönig von Katalonien
 Henri de La Mothe-Houdancourt (1612–1684), 1639 Bischof von Rennes, 1662 Erzbischof von Auch
 Jérôme de La Mothe-Houdancourt (1617–1693), 1664 Bischof von Saint-Flour
 Louise de Prie de La Mothe-Houdancourt (1624–1709), Gouvernante der königlichen Kinder Frankreichs, Ehefrau des Marschalls Philippe de La Mothe
 Louis Charles de La Mothe-Houdancourt (1643–1728), Marschall von Frankreich
 Charlotte de La Mothe-Houdancourt (1654–1744), Gouvernante der königlichen Kinder Frankreichs

Die Familie La Mothe-Houdancourt starb in männlicher Linie 1755, als Gesamtfamilie wohl in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus.

Stammliste 
 Jean de La Mothe, 1512 bezeugt, Kapitän einer Kompanie Chevaulegers; ⚭ Catherine du Bois, Dame de Houdancourt
 Jean (II.), 1533 bezeugt, Seigneur de Houdancourt; ⚭ Louise de La Mothe, Tochter von François de La Mothe, Seigneur de Marlemont, und NN de La Bertonnère, genannt de Vuarty
 Guillaume, 1560 bezeugt, Seigneur de Houdancourt; ⚭ (Ehevertrag vom 8. Juli 1555) Marie de Rasse, Tochter von Guillaume de Rasse, Seigneur de La Hargerie, und Jeanne de Belloy
 Philippe († 1652, etwa 94 Jahre alt), 1572 bezeugt, Seigneur de Houdancourt, Sacy, Rucoin etc.; ⚭ (1) Marie de Rabat; ⚭ (2) Catherine Ribier, genannt Marie, 1572 bezeugt, Tochter von Louis Ribier, Seigneur de Villebrosse, und Philippe de Bossu-Monthyon; ⚭ (3) (Ehevertrag vom 14. Februar 1594) Louis Charles du Plessis-Piquet, Tochter von Antoine Charles, Seigneur du Plessis-Piquet, und Madeleine Maillard
 (1) Antoinette, Nonne in Morienval
 (2) Antoine (* 1592; † 28. Februar 1672), Marquis de Houdancourt, Gouverneur von Corbeil und Marsal, Lieutenant-général des Armées du Roi; ⚭ 1621 Madeleine (alias Catherine) de Beaujeu
 Antoine († 11. Juli 1696, 66 Jahre alt), Marquis de Houdancourt, Gouverneur von Corbie, Mestre de camp de Cavalerie, 9. Februar 1682 Premier Souslieutenant des Chevaulegers de la Garde du Roi
 Charles († 24. März 1728, 85 Jahre alt), November 1740 Marquis de La Mothe, Seigneur du Fayel, Sous-Lieutenant des Chevaulegers du Roi, Maréchal de camp, 29. Januar 1703 Lieutenant-général, Gouverneur von Bergues-Saint-Winoc, 1722 Grande von Spanien; ⚭ 14. März 1687 in Chartres Marie Elisabeth de la Vergne de Monteynard († 6. Dezember 1741 in Paris, 89 Jahre alt), Tochter von François (II.) de la Vergne, Seigneur de Tressan, und Louise de Monteynard, Witwe von Jean Paul de Gourdon, Baron de Genouillac, Comte de Vaillac, Premier Baron de Guyenne, Ritter im Orden vom Heiligen Geist, Lieutenant-général des Armées du Roi
 Louis Charles (* 21. Dezember 1687; † 3. November 1755), Marquis de La Mothe-Houdaincourt, 1728 Gouverneur von Mézières, 1734 Maréchal de camp, 1738 Gouverneur von Salins, 1747 Marschall von Frankreich, Grande von Spanien 1. Klasse; ⚭ 4. Juli 1714 Estelle-Thérèse de la Roche-Courbon, genannt Mademoiselle de la Roche-Courbon, Tochter vonEutrope-Alexandre, Marquis de La Roche-Courbon, und Marie d’Angennes
 Louis-Geneviève (~ 5. Dezember 1724 in der Kirche Saint-Sulpice in Paris; † 1. Dezember 1736 an den Pocken)
 Gabrielle; ⚭ (1) 14. März 1745 Charles-Elisabeth, genannt le Marquis de Froulay († 11. Juli 1747 an Verwundungen aus der Schlacht bei Lauffeldt), Colonel des Régiment Royal-Comtois (1734), Brigadier (1743), Colonel des Régiment de Champagne und Maréchal de camp (1745); ⚭ (2) 2. und 3. Januar 1751 Charles-Joachim Rouault, Marquis de Gamaches, Colonel bei den Grenadiers de France (1742), dann im Régiment Royal-Piémont cavalerie (1753)
 François Hercule (* 21. November 1688; † 2. November 1710 bei der Belagerung von Aire), genannt le Comte de La Mothe, Colonel des Régiment de Lorraine Infanterie
 Marguerite († 1641 in der Wiege)
 Marianne; ⚭ (1) Bernard de La Baume, Comte de Suze, Gouverneur von Moyenvic (La Baume de Suze); ⚭ (2) Charles Claude de La Haye, Baron de Chaumont
 Anne-Lucie († 22. Februar 1689 in Versailles); ⚭ 12. Januar 1666 René-François de La Vieuville, Marquis de La Vieuville
 (3) Daniel († 5. März 1628), Abt von Souillac, 1625 Bischof von Mende, Großalmosenier von Henrietta Maria von Frankreich, Königin von England
 (3) Claude († 1622 in Béziers an Verwundungen, die er bei der Belagerung von Montpellier erlitten hatte), Kapitänleutnant einer Kompanie Chevaulegers des Herzogs von Mayenne
 (3) Philippe (* 1605; † 24. März 1657), 1642 Marschall von Frankreich, Duc de Cardone, Pair von Frankreich und Vizekönig von Katalonien; ⚭ 22. November 1650 Louise de Prie († 6. Januar 1709, etwa 85 Jahre alt), Gouvernante der königlichen Prinzen, Erbtochter von Louis de Prie, Marquis de Toucy, Gouverneur des Grand Dauphin, und Françoise de Saint-Gelais de Lusignan
 Philippe († jung)
 Françoise Angélique; ⚭ Paris 28. November 1669 Louis Marie Victor, Duc d’Aumont, Pair de France
 Charlotte Éléonore Madeleine († 15. Dezember 1744 in Glatigny in ihrem 93. Lebensjahr), französische Gouvernante der königlichen Kinder Frankreichs; ⚭ 14. März 1671 Louis Charles de Lévis, Duc de Ventadour, Pair de France
 Marie Isabealle Gabrielle Angélique († 9. April 1726); ⚭ 18. März 1675 Henri François de Saint-Nectaire, Duc de La Ferté, Pair de France, Sohn von Henri de Saint-Nectaire, Duc de La Ferté, Pair de France, Marschall von Frankreich, und Madeleine d’Angennes
 (3) Jacques (* 1611; † 15. Juni 1693), Malteserordensritter, Kommandeur von Troyes und Beauvais, Maréchal des Camps es des Armées du Roi
 (unehelich, Mutter unbekannt) Jacques-Mas († Juni 1607)
 (3) Henri (* 1612; † 24. Februar 1684), Bischof von Rennes 1639, Erzbischof von Auch 1662, Erster Almosenier der Königin Anne d’Autriche, Prélat Commandeur de l’Ordre du Saint-Esprit, Abt von Souillac, Froidmont und Saint-Martial de Limoges
 (3) Jérôme (* 1618; † 29. Mai 1693 in Saint-Flour), 1664 Bischof von Saint-Flour
 (3) Louise († 1640); ⚭ 1623 Louis le Bel, Seigneur de Bernouville († 20. Oktober 1684, 83 Jahre und 4 Monate alt), Maréchal des camps et des armées du Roi
 (3) Madeleine († 1681), Priorin, dann Äbtissin der Cordeliers von Auchy im Valois
 (3) 2 Töchter, Nonnen im Kloster La Présentation in Senlis
 (3) Madeleine, genannt la Jeune († 22. Mai 1702, 90 Jahre alt), Äbtissin von Argentolles, dann Priorin von Saint-Nicolas in Compiègne

Literatur 
 François-Alexandre Aubert de La Chenaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, 3. Ausgabe, Band 14, 1869, Spalte 636–640

Französisches Adelsgeschlecht